Krebber ist der Familienname folgender Personen:

 Diethmar Krebber (1932–2019), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Gereon Krebber (* 1973), deutscher Bildhauer
 Heike Krebber (* 1966), deutsche Molekular- und Zellbiologin und Hochschullehrerin
 Markus Krebber (* 1973), deutscher Manager in der Energiewirtschaft
 Michael Krebber (* 1954), deutscher Künstler
 Sebastian Krebber (* 1963), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Grebber
 Krepper